Ниже представлен список игр для консоли Sony PlayStation Portable.

Обозначения игр, вышедших в разных регионах:
 NA — Северная Америка;
 JP — Япония;
 EU — Европа;
 AUS — Австралия;
 US — США.

Выпущенные игры

Примечания 

P